Waldhorst ist der deutsche Name von Ortschaften in Polen und in Russland:
 Waldhorst (1923–1946), Kreis Darkehmen (Angerapp)/Ostpreußen, siehe Konewo (Kaliningrad) im Rajon Osjorsk der russischen Oblast Kaliningrad
 Waldhorst (1906–1918,1939–1945), Kreis Grätz/Posen, siehe Rojewo (Grodzisk Wielkopolski) im Powiat Grodziski der polnischen Woiwodschaft Großpolen
 Waldhorst (vor 1918, 1939–1945), Kreis Wreschen/Posen, siehe Psary Małe im Powiat Wrzesiński der polnischen Woiwodschaft Großpolen